Landschaftsschutzgesetz heißen:

 allgemein Rechtsgrundlagen zum Landschaftsschutz
 Landschaftsschutzgesetz (Südtirol), Landesgesetz vom 25. Juli 1970, Nr. 16 – Landschaftsschutz

Siehe auch:
 Landschaftspflegegesetz
 Natur- und Landschaftsschutzgesetz